Solntsevsky (district) - district in de agglomeratie Moskou
 Solntsevo (metrostation Moskou) - metrostation in bovenstaand district
 Solntsevo (oblast Kursk) - stad in Rusland
 Solntsevo (oblast Lipetsk) - dorp in Rusland